Lederhose peut désigner :

 Lederhose (vêtement), une culotte courte traditionnelle à pont, originaire de Bavière (Allemagne) ;

 Lederhose (Thuringe), une commune allemande de l'arrondissement de Greiz en Thuringe.